Амекамека () — муниципалитет в Мексике, штат Мехико, с административным центром в городе Амекамека-де-Хуарес. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 48 421 человек.

Общие сведения 
Название Amecameca с языка науатль можно перевести как место, где пишут на бумаге.

Площадь муниципалитета равна 181,7 км², что составляет 0,85 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами штата Мехико: на севере с Тлальманалько, на юге с Атлаутлой и Осумбой, на западе с Аяпанго и Хучитепеком, а на востоке с другим штатом Мексики — Пуэбла.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1824 году, в его состав входят 45 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
Работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство и скотоводство — 23,8 %, обрабатывающая промышленность и производство — 27,4 %, сфера услуг и туризма — 45,4 %. Основные виды деятельности:

Сельское хозяйство 
Выращиваемые культуры: кукуруза, люцерна, пшеница, овёс и бобы.

Животноводство 
В муниципалитете разводится крупный рогатый скот, свиньи, овцы и лошади. Также развито пчеловодство. Существует 27 птицефабрик, реализующих до 3 миллионов птиц в год.

Промышленность 
Существуют предприятия лёгкой промышленности, мукомольные комбинаты.

Торговля 
В муниципалитете есть множество магазинов и торговых центров, реализующих разнообразные товары.

Инфраструктура 
По статистическим данным 1997 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 79 км;
 электрификация: 98,9 %;
 водоснабжение: 95,7 %;
 водоотведение: 74,6 %.

Туризм 

Места, привлекающие туристов:
 археологическая зона «Памятник Томакоко»;
 архитектурные строения колониального периода, расположенные в муниципальном центре — церковь Успения 1553 года, арка 1731 года, а также часовни Святого Хуана и Святой Девы Росарио;
 Истаксиуатль — гора, привлекающая альпинистов.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Мехико
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Мехико